Castlevania es una serie de videojuegos creada y desarrollada por Konami, cuyo término puede referirse a:
 Castlevania (videojuego), el primer videojuego de la serie;
 Castlevania 64, el videojuego de la serie para Nintendo 64, conocido oficialmente como Castlevania;
 Castlevania: Circle of the Moon, un videojuego para Game Boy Advance, conocido en Europa como Castlevania;
 Castlevania: Lament of Innocence, un videojuego de PlayStation 2 llamado simplemente Castlevania en Europa y Japón;
 Castlevania: Lords of Shadow, videojuego de PS3, que supuso un reinicio de la franquicia;
 Castlevania, una serie de animación de 2017, para la plataforma Netflix;
 "Castlevania", una película basada en el videojuego creada por Sylvain White que fue cancelada en mayo de 2009;
 "Castlevania", una canción de Valery Kipelov y Sergey Mavrin del álbum Smutnoye Vremia.